Виктор Эннс:
 Эннс, Виктор Корнеевич (род. 1950) — советский и российский судья по хоккею с мячом, тренер.
 Эннс, Виктор Яковлевич (род. 1962) — советский футболист.